Festetics Pál (1722–1782) kamarai alelnök
Festetics Pál (1725–1782) főispán
Festetics Pál (1841–1924) királyi kamarás